Vermilion kan verwijzen naar:
Vermilion (Illinois)
Vermilion (Ohio)
Vermilion County of Parish
Vermilion River, een rivier in Louisiana